Babinski, Babiński oder Babinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Babiński (1938–1984), polnischer Lyriker
 Henri Babinski (1855–1931), französischer Kochbuchautor (Pseudonym: Ali-Bab)
 Joseph Babinski (1857–1932), französischer Neurologe
 Ludwig Babinski (1909–1990), österreichischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Margarete Babinsky, österreichische Pianistin
 Stefan Babinsky (* 1996), österreichischer Skirennläufer
 Wenzel Babinsky (auch Josef Schmid, Anton Müller, tschechisch Václav Babinský) (1796–1879), böhmischer Räuber

Sonstiges:

 Anton-Babinski-Syndrom
 Babinski-Fröhlich-Syndrom
 Babinski-Nageotte-Syndrom
 Babinski-Reflex
 Babinski-Vaquez-Syndrom